Альберто Аццо:

 Альберто Аццо I д’Эсте (ум. 1029) — граф Луни, Тортоны, Генуи и Милана.
 Альберто Аццо II д’Эсте (1009—1097) — граф Луниджаны и Милана, синьор Ровиго, первый из династии, носивший титул сеньора д’Эсте.